La téléportation quantique et un phénomène physique, décrite en mécanique quantique.
 La téléportation est concept de fiction, notamment de science-fiction.
 La téléportation de l'ADN : technique pseudo-scientifique de réplication de gènes.